Fritz Wrede (1868–1945), Duits kermisorgel- en draaiorgelbouwer
 Carl Philipp von Wrede (1767-1838), Beiers veldmaarschalk 
 Klaus-Jürgen Wrede (* 1963), Duits auteur van zogenaamde designer game